

Carriera
Dopo aver militato in diverse band americane, nel 1973 entra a far parte della prima formazione dei Journey, gruppo fondato da Gregg Rolie e Neal Schon, fuoriusciti dai Santana. Da questi si divise dopo soltanto un album, e Schon divenne l'unica chitarra; tuttavia si riunirà sporadicamente alla band in alcune occasioni: nel 2002, quando realizza l'album Change of the Light Brigade, e nel 2005, per ricevere la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Dal 2010 al 2012 fa parte del supergruppo Crippled Black Phoenix.

Discografia

Con i Journey
1975 - Journey 
2002 - Charge of the Light Brigade

Con i  Frumious Bandersnatch
1969 - A Young Man's Song

Con i Faun
1972 - Faun

Collegamenti esterni